Велоньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південний схід від Парижа, 45 км на захід від Діжона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 http://www.ign.fr/affiche_rubrique.asp?rbr_id=1087&CommuneId=23488
 Велоньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Велоньї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ 
 Мапа муніципалітету Велоньї на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Ор